Akari peut désigner :
 Akari, un prénom japonais ;
 Akari, un télescope spatial infrarouge japonais lancé en 2006 ;
 Akari, un jeu de logique d'origine nippone ;
 Akari, un personnage du manga Samurai Deeper Kyo.